Llista de masies i altres construccions relacionades de l'est les Garrigues (municipis d'Arbeca, Cervià de les Garrigues, el Vilosell, els Omellons, Fulleda, Juneda, l'Albi, l'Espluga Calba, la Floresta, la Pobla de Cérvoles, les Borges Blanques, Puiggròs, Tarrés i Vinaixa) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de masies de les Garrigues - oest
 Llista de monuments de les Garrigues
 Llista de rellotges de sol de les Garrigues

Garrigues Est
 Llista Est